Mbenga ist der Familienname folgender Personen:

Choro Mbenga, gambische Fußballspielerin, -trainerin und -funktionärin
Didier Ilunga-Mbenga (* 1980), kongolesisch-belgischer Basketballspieler
Fatou Mbenga Jallow, gambische Ökonomin
 Musa Mbenga (* 1961), gambischer Politiker

in der Geografie:
 lautsprachliche Schreibung von Beqa, fidschianisches Atoll der Viti-Levu-Gruppe
 Mbenga (Volk), Pygmäenvolk und Sprache in Zentralafrika